Angol nyelv
Angol nép
Anglia
Angol festészet
Angol film
Angol irodalom
Angol színház
Angol történelem
Angol zene
 Angol, chilei város